Giuseppe Tirinnanzi – poeta italiano
 Lily Tirinnanzi – attrice italiana
 Nino Tirinnanzi – pittore italiano